Zolder – istniejące do 31 grudnia 1976 miasto w Belgii, w prowincji Limburgia, obecnie część miasta Heusden-Zolder
 Heusden-Zolder – miasto w Belgii, w prowincji Limburgia, powstałe w 1977 z połączenia miast Heusden i Zolder
 Circuit Zolder – tor wyścigowy tamże